Il Rio Macinaia è un torrente della Toscana.

Il percorso 

Nasce dalla collina Bellosguardo a Ponte Macinaia, una frazione di Lastra a Signa, per poi sfociare nel fiume Arno, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di La Lisca anche quest'ultima frazione di Lastra a Signa.

Il bacino del Rio di Macinaia 
Il suo bacino ricade nel comune di: 
 Lastra a Signa

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

Macinaia
Macinaia